«Полёт» — марка советских и российских часов, которые изготавливал Первый Московский часовой завод (Часовой завод Полёт), начиная с 1960-х годов. В 1964 году часы 1-го MЧЗ начали маркироваться зарегистрированным товарным знаком «Полёт» («Poljot»). На сегодняшний день эти товарные знаки зарегистрированы более чем в 90 странах и хорошо известны во всём мире.

Первый Московский часовой завод

Современные тенденции развития предприятия 
Бизнесмен Сергей Пугачев приобрёл торговую марку «Полёт» в 2006 году.  Головной офис компании владельца Poljot International SA и производство находятся в Германии, в городке Альценау. С 2019 года торговая марка "Полет" принадлежит российской компании, производство находится в Москве на исторической территории Часового завода "Полет".

Литература 

Часы СССР
Марки часов
Торговые марки России
Торговые марки СССР
Появились в 1964 году в СССР